|-
|(104751)||2000 HM13|| align=right|14,3|| align=right|3,078|| align=right|0,211|| align=right|9,12|| align=right|5,399||MBA||28. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(104752)||2000 HP13|| align=right|14,6|| align=right|3,160|| align=right|0,131|| align=right|4,22|| align=right|5,618||MBA||28. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(104753)||2000 HZ14|| align=right|16,1|| align=right|2,369|| align=right|0,116|| align=right|7,95|| align=right|3,646||MBA||27. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(104754)||2000 HC15|| align=right|14,8|| align=right|3,065|| align=right|0,073|| align=right|3,36|| align=right|5,364||MBA||27. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(104755)||2000 HF15|| align=right|15,0|| align=right|3,011|| align=right|0,152|| align=right|14,15|| align=right|5,223||MBA||27. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(104756)||2000 HW15|| align=right|15,7|| align=right|2,542|| align=right|0,086|| align=right|3,66|| align=right|4,051||MBA||29. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(104757)||2000 HF16|| align=right|16,1|| align=right|2,433|| align=right|0,137|| align=right|2,26|| align=right|3,795||MBA||29. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(104758)||2000 HR18|| align=right|15,3|| align=right|2,886|| align=right|0,083|| align=right|3,15|| align=right|4,901||MBA||25. dubna 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(104759)||2000 HY18|| align=right|15,1|| align=right|2,787|| align=right|0,190|| align=right|5,95|| align=right|4,653||MBA||25. dubna 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(104760)||2000 HD19|| align=right|15,0|| align=right|3,152|| align=right|0,094|| align=right|1,01|| align=right|5,597||MBA||25. dubna 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(104761)||2000 HF22|| align=right|16,2|| align=right|2,616|| align=right|0,272|| align=right|3,96|| align=right|4,232||MBA||29. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(104762)||2000 HO22|| align=right|14,8|| align=right|3,103|| align=right|0,066|| align=right|10,34|| align=right|5,464||MBA||29. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(104763)||2000 HT22|| align=right|15,9|| align=right|2,424|| align=right|0,063|| align=right|1,00|| align=right|3,774||MBA||29. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(104764)||2000 HG23|| align=right|14,4|| align=right|3,098|| align=right|0,047|| align=right|10,13|| align=right|5,452||MBA||30. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(104765)||2000 HN23|| align=right|15,8|| align=right|2,482|| align=right|0,060|| align=right|8,82|| align=right|3,910||MBA||30. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(104766)||2000 HG24|| align=right|14,8|| align=right|2,806|| align=right|0,161|| align=right|16,62|| align=right|4,699||MBA||29. dubna 2000||Tebbutt||F. B. Zoltowski
|-
|(104767)||2000 HP25|| align=right|15,2|| align=right|2,598|| align=right|0,131|| align=right|15,09|| align=right|4,186||MBA||24. dubna 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(104768)||2000 HG26|| align=right|15,4|| align=right|2,703|| align=right|0,251|| align=right|4,36|| align=right|4,442||MBA||24. dubna 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(104769)||2000 HV26|| align=right|15,1|| align=right|2,940|| align=right|0,077|| align=right|1,62|| align=right|5,041||MBA||24. dubna 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(104770)||2000 HC28|| align=right|16,1|| align=right|1,915|| align=right|0,063|| align=right|21,22|| align=right|2,650||MBA||28. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(104771)||2000 HH28|| align=right|14,2|| align=right|2,798|| align=right|0,112|| align=right|22,20|| align=right|4,679||MBA||29. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(104772)||2000 HV28|| align=right|15,7|| align=right|2,427|| align=right|0,069|| align=right|20,81|| align=right|3,780||MBA||29. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(104773)||2000 HE29|| align=right|15,5|| align=right|2,591|| align=right|0,168|| align=right|8,04|| align=right|4,170||MBA||27. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(104774)||2000 HP29|| align=right|14,1|| align=right|3,038|| align=right|0,021|| align=right|15,43|| align=right|5,295||MBA||28. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(104775)||2000 HQ29|| align=right|14,3|| align=right|3,115|| align=right|0,084|| align=right|18,58|| align=right|5,498||MBA||28. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(104776)||2000 HW29|| align=right|15,2|| align=right|2,352|| align=right|0,098|| align=right|12,66|| align=right|3,606||MBA||28. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(104777)||2000 HP30|| align=right|16,0|| align=right|2,704|| align=right|0,281|| align=right|10,63|| align=right|4,445||MBA||28. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(104778)||2000 HX30|| align=right|15,3|| align=right|2,686|| align=right|0,243|| align=right|13,50|| align=right|4,402||MBA||28. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(104779)||2000 HR31|| align=right|14,5|| align=right|2,672|| align=right|0,127|| align=right|14,60|| align=right|4,367||MBA||29. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(104780)||2000 HX31|| align=right|15,1|| align=right|3,110|| align=right|0,154|| align=right|2,30|| align=right|5,483||MBA||29. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(104781)||2000 HA32|| align=right|14,9|| align=right|2,932|| align=right|0,068|| align=right|12,62|| align=right|5,021||MBA||29. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(104782)||2000 HJ32|| align=right|14,7|| align=right|2,764|| align=right|0,271|| align=right|14,40|| align=right|4,594||MBA||29. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(104783)||2000 HT32|| align=right|15,0|| align=right|2,619|| align=right|0,265|| align=right|13,74|| align=right|4,238||MBA||29. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(104784)||2000 HX32|| align=right|14,3|| align=right|2,597|| align=right|0,060|| align=right|22,08|| align=right|4,184||MBA||29. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(104785)||2000 HL33|| align=right|14,5|| align=right|3,073|| align=right|0,182|| align=right|18,54|| align=right|5,386||MBA||29. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(104786)||2000 HH35|| align=right|14,7|| align=right|3,231|| align=right|0,043|| align=right|7,67|| align=right|5,806||MBA||27. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(104787)||2000 HZ35|| align=right|14,5|| align=right|3,172|| align=right|0,075|| align=right|23,96|| align=right|5,649||MBA||28. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(104788)||2000 HD36|| align=right|16,1|| align=right|2,613|| align=right|0,130|| align=right|12,85|| align=right|4,224||MBA||28. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(104789)||2000 HL36|| align=right|16,3|| align=right|2,736|| align=right|0,237|| align=right|9,03|| align=right|4,524||MBA||28. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(104790)||2000 HP36|| align=right|15,1|| align=right|2,615|| align=right|0,131|| align=right|15,41|| align=right|4,228||MBA||28. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(104791)||2000 HG37|| align=right|15,6|| align=right|2,607|| align=right|0,127|| align=right|12,77|| align=right|4,208||MBA||28. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(104792)||2000 HJ37|| align=right|15,1|| align=right|3,097|| align=right|0,280|| align=right|13,37|| align=right|5,450||MBA||28. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(104793)||2000 HB38|| align=right|16,1|| align=right|2,419|| align=right|0,120|| align=right|7,01|| align=right|3,761||MBA||28. dubna 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(104794)||2000 HP38|| align=right|14,6|| align=right|2,982|| align=right|0,138|| align=right|10,20|| align=right|5,150||MBA||28. dubna 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(104795)||2000 HS39|| align=right|14,8|| align=right|3,136|| align=right|0,100|| align=right|5,84|| align=right|5,553||MBA||29. dubna 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(104796)||2000 HS40|| align=right|15,1|| align=right|2,617|| align=right|0,181|| align=right|4,51|| align=right|4,234||MBA||28. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(104797)||2000 HG41|| align=right|15,4|| align=right|2,613|| align=right|0,245|| align=right|12,86|| align=right|4,222||MBA||28. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(104798)||2000 HH41|| align=right|14,8|| align=right|3,155|| align=right|0,115|| align=right|14,61|| align=right|5,603||MBA||28. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(104799)||2000 HH42|| align=right|14,8|| align=right|2,811|| align=right|0,141|| align=right|16,49|| align=right|4,713||MBA||28. dubna 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(104800)||2000 HK42|| align=right|15,5|| align=right|2,599|| align=right|0,098|| align=right|8,84|| align=right|4,190||MBA||29. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(104801)||2000 HL42|| align=right|15,6|| align=right|2,627|| align=right|0,275|| align=right|12,84|| align=right|4,258||MBA||29. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(104802)||2000 HZ42|| align=right|16,0|| align=right|2,353|| align=right|0,269|| align=right|3,03|| align=right|3,608||MBA||29. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(104803)||2000 HJ43|| align=right|15,8|| align=right|2,370|| align=right|0,156|| align=right|3,09|| align=right|3,649||MBA||29. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(104804)||2000 HN43|| align=right|15,2|| align=right|3,009|| align=right|0,043|| align=right|7,19|| align=right|5,218||MBA||29. dubna 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(104805)||2000 HS43|| align=right|15,3|| align=right|2,877|| align=right|0,089|| align=right|2,35|| align=right|4,879||MBA||29. dubna 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(104806)||2000 HU44|| align=right|14,2|| align=right|3,128|| align=right|0,215|| align=right|16,07|| align=right|5,531||MBA||26. dubna 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(104807)||2000 HS45|| align=right|16,1|| align=right|2,632|| align=right|0,121|| align=right|3,56|| align=right|4,270||MBA||26. dubna 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(104808)||2000 HG47|| align=right|15,6|| align=right|3,073|| align=right|0,249|| align=right|2,43|| align=right|5,385||MBA||29. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(104809)||2000 HL47|| align=right|15,0|| align=right|3,083|| align=right|0,107|| align=right|7,95|| align=right|5,413||MBA||29. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(104810)||2000 HQ47|| align=right|14,7|| align=right|3,157|| align=right|0,138|| align=right|2,55|| align=right|5,608||MBA||29. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(104811)||2000 HP48|| align=right|16,3|| align=right|2,391|| align=right|0,148|| align=right|2,40|| align=right|3,695||MBA||29. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(104812)||2000 HV48|| align=right|15,4|| align=right|3,062|| align=right|0,211|| align=right|0,34|| align=right|5,358||MBA||29. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(104813)||2000 HO49|| align=right|14,2|| align=right|3,054|| align=right|0,079|| align=right|16,75|| align=right|5,336||MBA||29. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(104814)||2000 HH50|| align=right|15,7|| align=right|2,570|| align=right|0,179|| align=right|3,92|| align=right|4,120||MBA||29. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(104815)||2000 HK50|| align=right|14,8|| align=right|2,692|| align=right|0,218|| align=right|2,22|| align=right|4,415||MBA||29. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(104816)||2000 HC51|| align=right|14,4|| align=right|3,189|| align=right|0,085|| align=right|5,86|| align=right|5,694||MBA||29. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(104817)||2000 HW51|| align=right|16,1|| align=right|2,445|| align=right|0,126|| align=right|3,86|| align=right|3,822||MBA||29. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(104818)||2000 HE52|| align=right|14,9|| align=right|2,379|| align=right|0,133|| align=right|4,03|| align=right|3,669||MBA||29. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(104819)||2000 HK54|| align=right|14,7|| align=right|3,109|| align=right|0,136|| align=right|2,92|| align=right|5,480||MBA||29. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(104820)||2000 HQ55|| align=right|14,6|| align=right|3,067|| align=right|0,079|| align=right|2,84|| align=right|5,370||MBA||24. dubna 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(104821)||2000 HR55|| align=right|15,9|| align=right|2,391|| align=right|0,142|| align=right|1,69|| align=right|3,696||MBA||24. dubna 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(104822)||2000 HS55|| align=right|16,0|| align=right|2,457|| align=right|0,076|| align=right|5,48|| align=right|3,852||MBA||24. dubna 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(104823)||2000 HK56|| align=right|15,2|| align=right|2,653|| align=right|0,223|| align=right|15,70|| align=right|4,320||MBA||24. dubna 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(104824)||2000 HP56|| align=right|15,2|| align=right|3,033|| align=right|0,061|| align=right|4,54|| align=right|5,280||MBA||24. dubna 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(104825)||2000 HJ58|| align=right|14,6|| align=right|3,131|| align=right|0,066|| align=right|8,58|| align=right|5,540||MBA||24. dubna 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(104826)||2000 HM58|| align=right|16,3|| align=right|2,199|| align=right|0,223|| align=right|7,18|| align=right|3,260||MBA||25. dubna 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(104827)||2000 HP59|| align=right|14,1|| align=right|3,081|| align=right|0,061|| align=right|9,34|| align=right|5,408||MBA||25. dubna 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(104828)||2000 HC60|| align=right|15,6|| align=right|3,031|| align=right|0,096|| align=right|2,20|| align=right|5,277||MBA||25. dubna 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(104829)||2000 HX62|| align=right|15,0|| align=right|3,163|| align=right|0,101|| align=right|16,23|| align=right|5,623||MBA||26. dubna 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(104830)||2000 HD63|| align=right|16,2|| align=right|2,546|| align=right|0,154|| align=right|2,61|| align=right|4,061||MBA||26. dubna 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(104831)||2000 HQ63|| align=right|15,8|| align=right|2,582|| align=right|0,181|| align=right|8,02|| align=right|4,147||MBA||26. dubna 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(104832)||2000 HN64|| align=right|14,8|| align=right|2,644|| align=right|0,152|| align=right|12,69|| align=right|4,297||MBA||26. dubna 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(104833)||2000 HH65|| align=right|14,7|| align=right|3,146|| align=right|0,158|| align=right|5,41|| align=right|5,580||MBA||26. dubna 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(104834)||2000 HO67|| align=right|15,5|| align=right|2,966|| align=right|0,033|| align=right|1,26|| align=right|5,107||MBA||27. dubna 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(104835)||2000 HQ68|| align=right|16,6|| align=right|2,471|| align=right|0,135|| align=right|1,98|| align=right|3,883||MBA||28. dubna 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(104836)||2000 HH70|| align=right|13,7|| align=right|3,199|| align=right|0,068|| align=right|12,31|| align=right|5,722||MBA||26. dubna 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(104837)||2000 HT70|| align=right|14,4|| align=right|3,109|| align=right|0,052|| align=right|13,10|| align=right|5,480||MBA||26. dubna 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(104838)||2000 HY70|| align=right|14,8|| align=right|2,708|| align=right|0,143|| align=right|11,92|| align=right|4,456||MBA||26. dubna 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(104839)||2000 HA71|| align=right|14,0|| align=right|3,064|| align=right|0,162|| align=right|11,57|| align=right|5,362||MBA||30. dubna 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(104840)||2000 HF71|| align=right|15,2|| align=right|3,048|| align=right|0,061|| align=right|5,90|| align=right|5,320||MBA||24. dubna 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(104841)||2000 HK71|| align=right|14,6|| align=right|3,119|| align=right|0,109|| align=right|9,30|| align=right|5,509||MBA||24. dubna 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(104842)||2000 HW71|| align=right|14,5|| align=right|3,010|| align=right|0,038|| align=right|8,95|| align=right|5,222||MBA||25. dubna 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(104843)||2000 HZ71|| align=right|16,5|| align=right|2,593|| align=right|0,207|| align=right|3,21|| align=right|4,175||MBA||25. dubna 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(104844)||2000 HE72|| align=right|15,9|| align=right|2,645|| align=right|0,181|| align=right|12,64|| align=right|4,301||MBA||25. dubna 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(104845)||2000 HZ72|| align=right|15,6|| align=right|2,589|| align=right|0,012|| align=right|11,28|| align=right|4,165||MBA||27. dubna 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(104846)||2000 HH73|| align=right|14,4|| align=right|2,770|| align=right|0,212|| align=right|25,95|| align=right|4,610||MBA||27. dubna 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(104847)||2000 HV73|| align=right|14,8|| align=right|2,969|| align=right|0,063|| align=right|12,24|| align=right|5,114||MBA||27. dubna 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(104848)||2000 HL74|| align=right|14,9|| align=right|2,625|| align=right|0,196|| align=right|14,11|| align=right|4,251||MBA||30. dubna 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(104849)||2000 HP74|| align=right|15,6|| align=right|2,700|| align=right|0,118|| align=right|3,56|| align=right|4,437||MBA||27. dubna 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(104850)||2000 HS74|| align=right|15,5|| align=right|2,528|| align=right|0,057|| align=right|4,05|| align=right|4,018||MBA||27. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(104851)||2000 HH75|| align=right|13,7|| align=right|3,188|| align=right|0,076|| align=right|9,03|| align=right|5,690||MBA||27. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(104852)||2000 HJ75|| align=right|15,9|| align=right|2,595|| align=right|0,234|| align=right|5,40|| align=right|4,180||MBA||27. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(104853)||2000 HN75|| align=right|14,4|| align=right|3,207|| align=right|0,146|| align=right|7,35|| align=right|5,742||MBA||27. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(104854)||2000 HR75|| align=right|15,8|| align=right|3,024|| align=right|0,158|| align=right|3,60|| align=right|5,258||MBA||27. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(104855)||2000 HK76|| align=right|14,6|| align=right|2,980|| align=right|0,121|| align=right|15,95|| align=right|5,143||MBA||27. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(104856)||2000 HJ77|| align=right|16,1|| align=right|2,578|| align=right|0,116|| align=right|14,01|| align=right|4,140||MBA||28. dubna 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(104857)||2000 HT77|| align=right|14,0|| align=right|2,967|| align=right|0,073|| align=right|8,91|| align=right|5,111||MBA||28. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(104858)||2000 HA78|| align=right|13,8|| align=right|3,085|| align=right|0,129|| align=right|16,45|| align=right|5,417||MBA||28. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(104859)||2000 HU78|| align=right|14,4|| align=right|3,121|| align=right|0,170|| align=right|18,89|| align=right|5,512||MBA||28. dubna 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(104860)||2000 HV78|| align=right|15,9|| align=right|2,585|| align=right|0,122|| align=right|15,31|| align=right|4,155||MBA||28. dubna 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(104861)||2000 HT79|| align=right|15,3|| align=right|2,675|| align=right|0,061|| align=right|14,34|| align=right|4,375||MBA||28. dubna 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(104862)||2000 HV79|| align=right|15,2|| align=right|2,842|| align=right|0,095|| align=right|15,93|| align=right|4,789||MBA||28. dubna 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(104863)||2000 HA82|| align=right|16,6|| align=right|2,272|| align=right|0,094|| align=right|4,14|| align=right|3,424||MBA||29. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(104864)||2000 HF82|| align=right|15,5|| align=right|2,514|| align=right|0,128|| align=right|3,80|| align=right|3,986||MBA||29. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(104865)||2000 HG86|| align=right|15,7|| align=right|2,559|| align=right|0,109|| align=right|6,14|| align=right|4,093||MBA||30. dubna 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(104866)||2000 HM86|| align=right|13,4|| align=right|3,261|| align=right|0,043|| align=right|14,85|| align=right|5,888||MBA||30. dubna 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(104867)||2000 HY86|| align=right|15,4|| align=right|2,727|| align=right|0,207|| align=right|17,95|| align=right|4,502||MBA||30. dubna 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(104868)||2000 HP87|| align=right|15,4|| align=right|2,667|| align=right|0,214|| align=right|8,15|| align=right|4,354||MBA||27. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(104869)||2000 HQ89|| align=right|17,1|| align=right|2,436|| align=right|0,132|| align=right|1,19|| align=right|3,801||MBA||29. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(104870)||2000 HV93|| align=right|14,7|| align=right|2,975|| align=right|0,125|| align=right|8,11|| align=right|5,131||MBA||29. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(104871)||2000 HZ96|| align=right|15,7|| align=right|2,397|| align=right|0,080|| align=right|7,95|| align=right|3,711||MBA||27. dubna 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(104872)||2000 HF97|| align=right|15,5|| align=right|3,084|| align=right|0,236|| align=right|9,64|| align=right|5,414||MBA||27. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(104873)||2000 HG97|| align=right|15,5|| align=right|2,472|| align=right|0,116|| align=right|7,30|| align=right|3,886||MBA||27. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(104874)||2000 HH97|| align=right|14,8|| align=right|3,071|| align=right|0,125|| align=right|11,65|| align=right|5,380||MBA||27. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(104875)||2000 HZ97|| align=right|16,3|| align=right|2,424|| align=right|0,150|| align=right|2,36|| align=right|3,772||MBA||26. dubna 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(104876)||2000 HH98|| align=right|14,5|| align=right|3,940|| align=right|0,076|| align=right|3,88|| align=right|7,821||HLD||27. dubna 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(104877)||2000 HW99|| align=right|15,2|| align=right|2,976|| align=right|0,125|| align=right|2,95|| align=right|5,133||MBA||27. dubna 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(104878)||2000 HL100|| align=right|14,8|| align=right|3,061|| align=right|0,142|| align=right|15,64|| align=right|5,354||MBA||24. dubna 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(104879)||2000 HS100|| align=right|15,5|| align=right|2,717|| align=right|0,157|| align=right|4,79|| align=right|4,477||MBA||25. dubna 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(104880)||2000 HK102|| align=right|14,5|| align=right|2,736|| align=right|0,293|| align=right|12,19|| align=right|4,524||MBA||26. dubna 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(104881)||2000 HJ103|| align=right|15,8|| align=right|2,633|| align=right|0,193|| align=right|5,69|| align=right|4,272||MBA||27. dubna 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(104882)||2000 HK103|| align=right|13,9|| align=right|3,188|| align=right|0,103|| align=right|14,52|| align=right|5,690||MBA||27. dubna 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(104883)||2000 HT103|| align=right|15,9|| align=right|2,602|| align=right|0,083|| align=right|10,01|| align=right|4,198||MBA||27. dubna 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(104884)||2000 HU103|| align=right|16,5|| align=right|2,630|| align=right|0,217|| align=right|7,36|| align=right|4,264||MBA||27. dubna 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(104885)||2000 HW103|| align=right|14,9|| align=right|2,628|| align=right|0,074|| align=right|15,73|| align=right|4,260||MBA||27. dubna 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(104886)||2000 JS|| align=right|16,2|| align=right|2,313|| align=right|0,145|| align=right|1,36|| align=right|3,517||MBA||1. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(104887)||2000 JH1|| align=right|15,6|| align=right|1,913|| align=right|0,068|| align=right|23,85|| align=right|2,646||MBA||2. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(104888)||2000 JL1|| align=right|13,6|| align=right|3,146|| align=right|0,047|| align=right|11,63|| align=right|5,580||MBA||1. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(104889)||2000 JQ1|| align=right|15,2|| align=right|2,934|| align=right|0,055|| align=right|2,82|| align=right|5,024||MBA||1. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(104890)||2000 JT1|| align=right|14,9|| align=right|2,311|| align=right|0,214|| align=right|26,36|| align=right|3,513||MBA||1. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(104891)||2000 JA2|| align=right|14,8|| align=right|2,936|| align=right|0,110|| align=right|7,75|| align=right|5,030||MBA||2. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(104892)||2000 JB2|| align=right|14,0|| align=right|3,226|| align=right|0,073|| align=right|14,70|| align=right|5,794||MBA||2. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(104893)||2000 JO2|| align=right|16,5|| align=right|1,904|| align=right|0,063|| align=right|22,40|| align=right|2,626||MBA||3. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(104894)||2000 JL3|| align=right|16,4|| align=right|1,892|| align=right|0,095|| align=right|22,99|| align=right|2,602||MBA||3. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(104895)||2000 JU4|| align=right|15,8|| align=right|2,867|| align=right|0,111|| align=right|4,91|| align=right|4,855||MBA||2. května 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(104896)||2000 JL5|| align=right|14,7|| align=right|3,127|| align=right|0,085|| align=right|19,23|| align=right|5,530||MBA||2. května 2000||Drebach||Drebach
|-
|(104897)||2000 JP5|| align=right|16,0|| align=right|2,690|| align=right|0,188|| align=right|5,01|| align=right|4,412||MBA||5. května 2000||Farpoint||Farpoint
|-
|(104898)||2000 JX5|| align=right|13,4|| align=right|2,922|| align=right|0,393|| align=right|29,27|| align=right|4,995||MBA||2. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(104899)||2000 JS6|| align=right|16,0|| align=right|2,695|| align=right|0,167|| align=right|11,72|| align=right|4,422||MBA||4. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(104900)||2000 JL7|| align=right|15,0|| align=right|3,183|| align=right|0,137|| align=right|1,09|| align=right|5,679||MBA||1. května 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(104901)||2000 JM7|| align=right|15,2|| align=right|3,080|| align=right|0,109|| align=right|0,61|| align=right|5,404||MBA||1. května 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(104902)||2000 JN8|| align=right|15,6|| align=right|1,907|| align=right|0,111|| align=right|19,49|| align=right|2,633||MBA||6. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(104903)||2000 JJ9|| align=right|13,9|| align=right|3,096|| align=right|0,204|| align=right|16,53|| align=right|5,448||MBA||3. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(104904)||2000 JP9|| align=right|15,5|| align=right|2,724|| align=right|0,179|| align=right|3,05|| align=right|4,494||MBA||3. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(104905)||2000 JW9|| align=right|15,3|| align=right|2,657|| align=right|0,094|| align=right|13,20|| align=right|4,331||MBA||4. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(104906)||2000 JK10|| align=right|14,7|| align=right|2,301|| align=right|0,213|| align=right|21,88|| align=right|3,490||MBA||7. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(104907)||2000 JX10|| align=right|15,5|| align=right|2,894|| align=right|0,138|| align=right|13,39|| align=right|4,923||MBA||3. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(104908)||2000 JZ10|| align=right|14,0|| align=right|3,072|| align=right|0,062|| align=right|8,96|| align=right|5,383||MBA||3. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(104909)||2000 JV12|| align=right|15,4|| align=right|3,098|| align=right|0,097|| align=right|1,90|| align=right|5,452||MBA||6. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(104910)||2000 JL13|| align=right|15,1|| align=right|2,628|| align=right|0,204|| align=right|13,58|| align=right|4,258||MBA||9. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(104911)||2000 JX13|| align=right|14,5|| align=right|3,058|| align=right|0,224|| align=right|3,05|| align=right|5,348||MBA||6. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(104912)||2000 JB15|| align=right|14,4|| align=right|2,801|| align=right|0,216|| align=right|6,93|| align=right|4,686||MBA||9. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(104913)||2000 JK15|| align=right|15,3|| align=right|2,739|| align=right|0,255|| align=right|8,54|| align=right|4,532||MBA||9. května 2000||Prescott||P. G. Comba
|-
|(104914)||2000 JJ16|| align=right|14,5|| align=right|3,195|| align=right|0,039|| align=right|9,26|| align=right|5,709||MBA||5. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(104915)||2000 JR16|| align=right|14,0|| align=right|3,091|| align=right|0,218|| align=right|28,74|| align=right|5,433||MBA||6. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(104916)||2000 JM17|| align=right|15,4|| align=right|3,003|| align=right|0,187|| align=right|17,75|| align=right|5,202||MBA||5. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(104917)||2000 JR17|| align=right|15,7|| align=right|2,384|| align=right|0,096|| align=right|5,43|| align=right|3,681||MBA||6. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(104918)||2000 JX17|| align=right|16,0|| align=right|2,397|| align=right|0,191|| align=right|7,42|| align=right|3,709||MBA||6. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(104919)||2000 JA18|| align=right|15,9|| align=right|2,786|| align=right|0,237|| align=right|7,96|| align=right|4,649||MBA||6. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(104920)||2000 JU18|| align=right|15,4|| align=right|2,692|| align=right|0,141|| align=right|15,17|| align=right|4,416||MBA||3. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(104921)||2000 JW18|| align=right|13,8|| align=right|3,200|| align=right|0,161|| align=right|18,59|| align=right|5,723||MBA||3. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(104922)||2000 JA19|| align=right|14,6|| align=right|2,332|| align=right|0,204|| align=right|25,77|| align=right|3,560||MBA||3. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(104923)||2000 JN20|| align=right|15,7|| align=right|2,562|| align=right|0,163|| align=right|3,63|| align=right|4,101||MBA||6. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(104924)||2000 JL21|| align=right|14,6|| align=right|3,105|| align=right|0,121|| align=right|14,61|| align=right|5,471||MBA||6. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(104925)||2000 JJ22|| align=right|16,5|| align=right|2,555|| align=right|0,086|| align=right|2,32|| align=right|4,084||MBA||6. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(104926)||2000 JS23|| align=right|15,5|| align=right|2,615|| align=right|0,121|| align=right|13,11|| align=right|4,229||MBA||7. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(104927)||2000 JU23|| align=right|15,2|| align=right|2,541|| align=right|0,104|| align=right|12,01|| align=right|4,049||MBA||7. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(104928)||2000 JS25|| align=right|15,3|| align=right|2,976|| align=right|0,063|| align=right|10,17|| align=right|5,133||MBA||7. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(104929)||2000 JX25|| align=right|15,6|| align=right|3,053|| align=right|0,174|| align=right|0,57|| align=right|5,334||MBA||7. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(104930)||2000 JO28|| align=right|15,4|| align=right|2,613|| align=right|0,170|| align=right|9,19|| align=right|4,222||MBA||7. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(104931)||2000 JC29|| align=right|15,7|| align=right|2,564|| align=right|0,197|| align=right|4,32|| align=right|4,105||MBA||7. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(104932)||2000 JH29|| align=right|14,8|| align=right|2,732|| align=right|0,261|| align=right|7,79|| align=right|4,514||MBA||7. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(104933)||2000 JJ29|| align=right|15,5|| align=right|2,545|| align=right|0,147|| align=right|8,48|| align=right|4,058||MBA||7. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(104934)||2000 JN29|| align=right|16,0|| align=right|2,372|| align=right|0,164|| align=right|1,56|| align=right|3,653||MBA||7. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(104935)||2000 JN30|| align=right|16,7|| align=right|2,222|| align=right|0,183|| align=right|1,48|| align=right|3,311||MBA||7. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(104936)||2000 JN31|| align=right|15,2|| align=right|2,735|| align=right|0,247|| align=right|6,76|| align=right|4,521||MBA||7. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(104937)||2000 JY31|| align=right|15,0|| align=right|2,623|| align=right|0,172|| align=right|11,81|| align=right|4,246||MBA||7. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(104938)||2000 JT32|| align=right|15,8|| align=right|2,406|| align=right|0,141|| align=right|3,62|| align=right|3,732||MBA||7. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(104939)||2000 JK33|| align=right|13,7|| align=right|3,164|| align=right|0,099|| align=right|19,07|| align=right|5,628||MBA||7. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(104940)||2000 JC35|| align=right|14,8|| align=right|2,682|| align=right|0,146|| align=right|14,20|| align=right|4,393||MBA||7. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(104941)||2000 JK35|| align=right|16,0|| align=right|2,623|| align=right|0,116|| align=right|3,71|| align=right|4,246||MBA||7. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(104942)||2000 JZ35|| align=right|13,9|| align=right|3,102|| align=right|0,191|| align=right|13,82|| align=right|5,463||MBA||7. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(104943)||2000 JQ40|| align=right|12,8|| align=right|3,957|| align=right|0,193|| align=right|9,68|| align=right|7,871||HLD||5. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(104944)||2000 JN41|| align=right|14,6|| align=right|2,988|| align=right|0,084|| align=right|9,37|| align=right|5,164||MBA||7. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(104945)||2000 JN42|| align=right|14,5|| align=right|3,107|| align=right|0,186|| align=right|1,22|| align=right|5,476||MBA||7. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(104946)||2000 JU42|| align=right|16,3|| align=right|2,203|| align=right|0,202|| align=right|3,14|| align=right|3,269||MBA||7. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(104947)||2000 JB43|| align=right|15,8|| align=right|2,643|| align=right|0,035|| align=right|2,19|| align=right|4,296||MBA||7. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(104948)||2000 JN43|| align=right|15,6|| align=right|3,000|| align=right|0,051|| align=right|0,87|| align=right|5,197||MBA||7. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(104949)||2000 JR44|| align=right|15,1|| align=right|3,084|| align=right|0,133|| align=right|1,43|| align=right|5,415||MBA||7. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(104950)||2000 JX44|| align=right|14,9|| align=right|3,191|| align=right|0,177|| align=right|13,01|| align=right|5,700||MBA||7. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(104951)||2000 JY44|| align=right|15,4|| align=right|3,084|| align=right|0,125|| align=right|1,42|| align=right|5,415||MBA||7. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(104952)||2000 JV45|| align=right|14,2|| align=right|3,223|| align=right|0,149|| align=right|2,59|| align=right|5,786||MBA||7. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(104953)||2000 JX45|| align=right|14,8|| align=right|3,155|| align=right|0,188|| align=right|1,27|| align=right|5,603||MBA||7. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(104954)||2000 JJ47|| align=right|13,9|| align=right|3,091|| align=right|0,193|| align=right|19,15|| align=right|5,434||MBA||9. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(104955)||2000 JH49|| align=right|15,1|| align=right|2,657|| align=right|0,202|| align=right|10,73|| align=right|4,329||MBA||9. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(104956)||2000 JK49|| align=right|13,6|| align=right|3,122|| align=right|0,128|| align=right|25,50|| align=right|5,514||MBA||9. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(104957)||2000 JR49|| align=right|13,9|| align=right|3,180|| align=right|0,141|| align=right|20,06|| align=right|5,669||MBA||9. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(104958)||2000 JS49|| align=right|15,3|| align=right|3,126|| align=right|0,132|| align=right|0,83|| align=right|5,525||MBA||9. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(104959)||2000 JN50|| align=right|14,0|| align=right|3,107|| align=right|0,169|| align=right|21,42|| align=right|5,476||MBA||9. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(104960)||2000 JY51|| align=right|14,3|| align=right|3,178|| align=right|0,134|| align=right|4,79|| align=right|5,663||MBA||9. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(104961)||2000 JX52|| align=right|15,7|| align=right|2,593|| align=right|0,165|| align=right|3,50|| align=right|4,174||MBA||9. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(104962)||2000 JY52|| align=right|15,2|| align=right|2,688|| align=right|0,235|| align=right|12,28|| align=right|4,407||MBA||9. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(104963)||2000 JE54|| align=right|14,9|| align=right|2,628|| align=right|0,318|| align=right|3,87|| align=right|4,260||MBA||6. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(104964)||2000 JP54|| align=right|14,6|| align=right|3,051|| align=right|0,168|| align=right|6,46|| align=right|5,330||MBA||6. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(104965)||2000 JH56|| align=right|15,9|| align=right|2,679|| align=right|0,175|| align=right|10,84|| align=right|4,384||MBA||6. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(104966)||2000 JU57|| align=right|14,5|| align=right|2,558|| align=right|0,202|| align=right|11,96|| align=right|4,091||MBA||6. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(104967)||2000 JW57|| align=right|14,4|| align=right|3,118|| align=right|0,179|| align=right|18,43|| align=right|5,504||MBA||6. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(104968)||2000 JX58|| align=right|15,0|| align=right|2,800|| align=right|0,162|| align=right|8,91|| align=right|4,684||MBA||6. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(104969)||2000 JF59|| align=right|14,8|| align=right|2,678|| align=right|0,251|| align=right|12,67|| align=right|4,383||MBA||7. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(104970)||2000 JQ59|| align=right|15,0|| align=right|3,055|| align=right|0,257|| align=right|13,03|| align=right|5,338||MBA||7. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(104971)||2000 JJ60|| align=right|15,2|| align=right|3,063|| align=right|0,171|| align=right|4,81|| align=right|5,361||MBA||7. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(104972)||2000 JX63|| align=right|15,3|| align=right|2,606|| align=right|0,245|| align=right|2,57|| align=right|4,206||MBA||10. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(104973)||2000 JM64|| align=right|14,4|| align=right|2,331|| align=right|0,238|| align=right|8,73|| align=right|3,558||MBA||4. května 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(104974)||2000 JX64|| align=right|16,1|| align=right|2,737|| align=right|0,281|| align=right|24,14|| align=right|4,528||MBA||4. května 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(104975)||2000 JB65|| align=right|14,5|| align=right|3,047|| align=right|0,211|| align=right|13,73|| align=right|5,317||MBA||5. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(104976)||2000 JH65|| align=right|14,3|| align=right|3,231|| align=right|0,238|| align=right|23,27|| align=right|5,807||MBA||5. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(104977)||2000 JK65|| align=right|13,9|| align=right|3,125|| align=right|0,098|| align=right|22,43|| align=right|5,524||MBA||5. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(104978)||2000 JZ65|| align=right|13,8|| align=right|3,120|| align=right|0,132|| align=right|28,90|| align=right|5,509||MBA||6. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(104979)||2000 JN69|| align=right|14,3|| align=right|3,176|| align=right|0,177|| align=right|19,80|| align=right|5,659||MBA||1. května 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(104980)||2000 JP71|| align=right|16,3|| align=right|2,553|| align=right|0,243|| align=right|4,97|| align=right|4,077||MBA||1. května 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(104981)||2000 JS71|| align=right|14,9|| align=right|3,173|| align=right|0,120|| align=right|2,45|| align=right|5,652||MBA||1. května 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(104982)||2000 JS73|| align=right|14,5|| align=right|2,693|| align=right|0,134|| align=right|14,78|| align=right|4,418||MBA||2. května 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(104983)||2000 JY73|| align=right|15,3|| align=right|3,024|| align=right|0,158|| align=right|4,54|| align=right|5,258||MBA||2. května 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(104984)||2000 JL77|| align=right|15,6|| align=right|2,600|| align=right|0,082|| align=right|4,10|| align=right|4,192||MBA||7. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(104985)||2000 JB79|| align=right|15,3|| align=right|2,792|| align=right|0,073|| align=right|10,74|| align=right|4,663||MBA||4. května 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(104986)||2000 JQ82|| align=right|14,8|| align=right|3,171|| align=right|0,064|| align=right|3,36|| align=right|5,645||MBA||7. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(104987)||2000 JK83|| align=right|15,2|| align=right|2,736|| align=right|0,239|| align=right|13,16|| align=right|4,525||MBA||7. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(104988)||2000 JB84|| align=right|16,5|| align=right|1,909|| align=right|0,094|| align=right|20,81|| align=right|2,638||MBA||5. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(104989)||2000 JH84|| align=right|15,2|| align=right|3,011|| align=right|0,111|| align=right|5,72|| align=right|5,224||MBA||5. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(104990)||2000 JR84|| align=right|15,9|| align=right|2,637|| align=right|0,155|| align=right|4,33|| align=right|4,281||MBA||13. května 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(104991)||2000 JT84|| align=right|14,6|| align=right|3,034|| align=right|0,106|| align=right|11,74|| align=right|5,284||MBA||12. května 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(104992)||2000 JF85|| align=right|15,7|| align=right|2,633|| align=right|0,125|| align=right|11,64|| align=right|4,271||MBA||5. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(104993)||2000 JQ85|| align=right|16,4|| align=right|2,594|| align=right|0,299|| align=right|1,00|| align=right|4,178||MBA||2. května 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(104994)||2000 JY85|| align=right|14,2|| align=right|3,102|| align=right|0,223|| align=right|18,05|| align=right|5,463||MBA||2. května 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(104995)||2000 KJ|| align=right|15,7|| align=right|2,430|| align=right|0,131|| align=right|1,36|| align=right|3,787||MBA||23. května 2000||Prescott||P. G. Comba
|-
|(104996)||2000 KH2|| align=right|13,6|| align=right|3,200|| align=right|0,171|| align=right|30,21|| align=right|5,722||MBA||26. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(104997)||2000 KS2|| align=right|13,5|| align=right|3,105|| align=right|0,287|| align=right|22,04|| align=right|5,471||MBA||26. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(104998)||2000 KT2|| align=right|14,3|| align=right|3,159|| align=right|0,188|| align=right|26,30|| align=right|5,614||MBA||26. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(104999)||2000 KW2|| align=right|14,7|| align=right|3,113|| align=right|0,080|| align=right|21,86|| align=right|5,491||MBA||26. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(105000)||2000 KZ3|| align=right|14,3|| align=right|3,001|| align=right|0,135|| align=right|10,48|| align=right|5,199||MBA||27. května 2000||Prescott||P. G. Comba
|}

Poznámky: Prov. ozn. – první provizorní označení planetky; Abs. mag. – absolutní hvězdná velikost;
a – velká poloosa dráhy v astronomických jednotkách; e – excentricita dráhy;
i – sklon dráhy ve stupních; P – doba oběhu v rocích; – Typ obj. – klasifikace objektu do rodiny, kódy pro označení tříd:
HLD – Hildina skupina,
MBA – planetka v hlavním pásu.

Data použita se svolením / Data used with permission
© IAU: Minor Planet Center.

Seznamy planetek